Gharb  bezeichnet

 Għarb, westlichster Ort der maltesischen Insel Gozo
 Königreich Algarve (portug.: Reino do Algarve; arabisch: al-Gharb al-Andaluz oder al-Gharb), war ein historisches Gebiet in der Região do Algarve, Portugal
 Eilean Gharb, unbewohnte schottische Insel nahe der Insel Gigha (Innere Hebriden)
 Gharb-Chrarda-Béni Hsen, Region an der Küste im Nordwesten Marokkos
 Gharb-Ebene (Rharb-Ebene), landwirtschaftlich intensiv genutzte Region im Nordwesten Marokkos

Siehe auch
 Gharbi